Piper hace referencia a varios artículos:

Botánica
Piper, género de plantas.
Charles Vancouver Piper (1867-1926), botánico estadounidense-canadiense;

Empresas
Piper Aircraft, compañía fabricante de aeronaves;

Ficción
The Piper at the Gates of Dawn, primer disco de la banda británica Pink Floyd;
Piper Halliwell, personaje ficticio de la serie televisiva Charmed.